Ken Howard (acteur), een Amerikaans acteur
Ken Howard (producer), een Engelse liedjesschrijver en televisieproducent